Rosay est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Rosay (Jura), commune française du département du Jura, en région Bourgogne-Franche-Comté ;
 Rosay (Marne), ancienne commune française du département de la Marne, en région Grand Est ;
 Rosay (Seine-Maritime), commune française du département de la Seine-Maritime, en région Normandie ;
 Rosay (Yvelines), commune française du département des Yvelines, en région Île-de-France ;
 Rosay-sur-Lieure, commune française  du département de l'Eure, en région Normandie;
 Rosay (Eure-et-Loir), hameau de la commune française de Boutigny-Prouais du département d'Eure-et-Loir.

Patronyme 

 Françoise Rosay (1891-1974), actrice française ;
 Jacques Rosay (1950-2015), pilote d'essai français ;
 Jean Rosay (1902-1945), prêtre et résistant français mort en déportation, Juste parmi les nations.
 Madeleine Rosay (1924-1996), danseuse et présentatrice de télévision brésilienne.

Voir aussi 
 Rozay-en-Brie,  commune française  du département de Seine-et-Marne, en région Île-de-France.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France